Джими Питър Грийвс () е английски футболист.

Един от най-големите таланти на английския футбол. Изгрява като звезда във Ф.К. Челси, където играе от 1957 г. до 1961 г. и в 169 мача вкарва 132 гола. Докато се състезава за „сините“ на два пъти става голмайстор на Лигата – втория път с 41 гола и общо 43 от 43 мача, което остава най-доброто му постижение в съотношение мачове-голове. След това преминава в Милан, където има 12 мача и 9 гола. Следва трансфер в Тотнъм от 1961 до 1970 г. и 268 гола в 381 мача (рекорд за голмайстор в цялата история на Тотнъм), Уест Хем през 1970 – 1971 г. и Барнет от 1971 г. до 1977 г.

Всичките трофеи в кариерата си печели по време на престоя си в Тотнъм: шампион 1961 г., носител на купата на Англия през 1961, 1962, 1967 г., носител на КНК 1963 г. (два гола на финала).

В националния отбор има 57 мача и 44 гола, дебютира на 17 май 1959 г. срещу Перу, последен мач на 27 май 1967 г. срещу Австрия. Постига хеттрик при историческата победа над Шотландия с 9 – 3 през 1961 г. Включен е в отбора на Европа за мача с Скандинавия през 1964 г. Участва на две световни първенства (1962, 1966). Световен шампион през 1966 г.

Статистика 

 1 Къмюнити Шийлд

Източници 

 Профиль футболиста в Зале славы английского футбола 
 Интервью с Джимми Гривзом  
 Профиль Гривза за „Тоттенхэм“ 
 Человек-гол

Грийвс, Джими
Футболисти на Челси
Футболисти на Милан
Футболисти на Тотнъм
Футболисти на Уест Хем